Митрополи́т Хриса́нф Сария́ннис (; , остров  — , ) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Морфский и проэдр Соли.

Биография 
С 8 по 15 июня 1968 года вместе с митрополитом Пафским Геннадием (Махериотисом) представлял Кипрскую православную церковь на IV Всеправославном совещании в Шамбези.

5 августа 1973 года был хиротонисан в хорепископа Лидрского, викария Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра.

13 августа того же года была образована Морфская митрополия, а её правящим архиереем был избран епископ Хрисанф.

В июле 1974 года произошло Турецкое вторжение на Кипр, в результате которого греки, в том числе православное духовенство были изгнаны из оккупированной турками части Кипра. Так как Морфу оказалось под власть турок, митрополит Хрисанф перенёс свою кафедру в селение Эвриху.

С 17 по 24 июня 1993 года вместе с профессором Макарием Папахристофору представлял Кипрскую православную церковь на VII пленарном заседании Смешанной международной комиссией по богословскому диалогу между Римско-Католической Церковью и Православной Церквями, состоявшемся в Баламандском богословском институте в Ливане. Завизировал составленное там Баламандское соглашение.

Скончался 21 января 1996 года в 11:30. На следующий день в митрополичем храме святого Георгия состоялось его отпевание, которое возглавил Архиепископ Хризостом I в сослужении челнов Священного Синода. Присутствовал президент Республики Глафкос Клиридис, политическое и военное руководство страны и множество народа.

Публикации 
 Ἡ Κύπρος μας μπορεῖ νά σωθεῖ / [ὑπό] Χρυσάνθου Γ. Σαρηγιάννη Ευρύχου, Κύπρος: Μητρόπολη Μόρφου, 1982
 Ἰχνηλάτες / Χρύσανθου Γ. Σαρηγιάννη Μητροπολίτη Μόρφου: Ευρύχου, Κύπρος: Πρός τό Φῶς, 1982
 Το δίλημμα του Ησαύ / Χρύσανθου Γ. Σαρηγιάννη. — Ευρύχου : Προς το Φώς, 1984. 13 σ. ; 17 εκ
 Στοιχεία εισαγωγής εις την Παλαιάν Διαθήκη / Χρύσανθου Γ. Σαρηγιάν νη. — 2η έκδ. Ευρύχου : Προς το Φώς, 1985. — 218 σ.; 26 εκ.
 Ο Μακάριος και οι κριτές του αρχαίου Ισραήλ / Χρύσανθου Γ. Σαρηγιάννη. Ευρύχου : Προς το Φώς, 1986. — 13 σ. ; 15 εκ.
 Σχεδιάγραμμα ακολουθίας θυρανοιξιών ναού / Χρύσανθου Γ. Σαρηγιάννη. Ευρύχου : Προς το Φώς, 1987. — 32 σ. ; 23 εκ.
 Η ακολουθία της Θείας Μετάληψης : πρόλογος-κείμενο-εικόνες / Χρύσανθου Γ. Σαρηγιάννη. — Ευρύχου : Προς το Φώς, 1987. — 40 σ. : εικ. ; 15 εκ.
 Η θεία λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου / Χρύσανθου Γ. Σαρηγιάννη. 2η αναθ. έκδ. — Ευρύχου : Προς το Φως, 1988. — 365 σ. ; 15 εκ.
 Συνοπτική ἱστορία τῆς ἐποχῆς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης / Χρύσανθου Γ. Σαρηγιάννη Μητροπολίτη Μόρφου: Εὐρύχου, Κύπρος: Πρός τό Φῶς, 1990

Примечания

Ссылки 
 Χρύσανθος Σαρηγιάννης Μητροπολίτης Μόρφου (1927-) на сайте Национальной библиотеки Греции

Митрополиты Кипрской православной церкви
Морфская митрополия